Ricky Schroder
 Richard Schröder